Het WTA-tennistoernooi van Neurenberg (officieel Nürnberger Versicherungscup) van 2013 vond plaats van 10 tot en met 15 juni 2013 in de Duitse stad Neurenberg. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het toernooi van 2013 trok 13.000 toeschouwers.

Enkelspel – De als eerste geplaatste Servische Jelena Janković bereikte de halve finale. Daarin moest zij het hoofd buigen voor Andrea Petković.

Het zevende reekshoofd Simona Halep uit Roemenië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de met een wildcard toegelaten Duitse Andrea Petković in twee sets. Het was Haleps eerste WTA-titel.

De Nederlandse Arantxa Rus kreeg in haar openingspartij meteen te maken met het eerste reekshoofd; zij was tegen de Servische niet opgewassen.

Dubbelspel – Het ongeplaatste duo Raluca Olaru en Valerija Solovjeva won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Olaru had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Solovjeva een.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Neurenberg 2013
Neurenberg